Свод:

В форме купола
 Свод неба.
 Свод — архитектурная конструкция, тип перекрытия.

 Сборник сведений, текстов, записей
 Летописный свод
 Свод (XII—XIV века) — сочинение с максимальным охватом (суммой) разных авторитетных точек зрения.
 Свод понятий, теорий, методик той или иной науки или учебной дисциплины в сокращении — компендиум.
 
 «Свод морских постановлений» (1886—1902).
 «Свод правил для парадов, торжественных встреч и нарядов войск на погребение» (1886).
 Свод правил (2002—2010) по стандартизации.

В праве
 Свод — процессуальная форма досудебной подготовки дела в русском праве.

В физиологии
 Свод — часть мозга.
 Свод — часть черепа.
 Свод — одна из четырёх сводчатых частей влагалища.

 Аббревиатура
 СВОД — современные водоочистные добавки.

См. также 
 Компиляция

Примечания